{{Infobox animanga personaje habilidades
|tipotecnicas = 
|listatecnicas = Poder para predecir el futuro en sus sueños
|tipoextra1 = 
|listaextra1 = 
|tipoextra2 = 
|listaextra2 = 
}}

 es un personaje ficticio del manga X de CLAMP.

Su nombre es el cuarto carácter del calendario chino.

Hinoto es la líder y visionaria (Yumami) de los Dragones del Cielo. Tiene la apariencia de una niña pero en realidad es una mujer adulta. Es la hermana mayor de Kanoe, líder de los Dragones de la Tierra. Siendo una visionaria puede ver el futuro en sus sueños y estos nunca se equivocan. Gracias a esta habilidad trabaja para el gobierno aconsejando a funcionarios y gobernantes, vive debajo del capitólio siempre protegida por dos hermanas: Hien y Souhi. Pero a cambio de ese gran poder ella ha tenido que pagar un alto precio, ya que es ciega, sorda, muda y tampoco puede caminar. La única forma que tiene de comunicarse con los demás es a través de la telepatía.

Pero Hinoto no es lo que aparenta porque en su interior existe su parte obscura, la parte de ella que siente orgullo, miedo y vanidad y que pretende dominarla para sobrevivir y seguir viviendo como una visionaria para toda la eternidad no importa lo que cueste, incluso si para lograrlo debe eliminar a todos los Dragones del Cielo.

En el Anime, Hinoto opta por suicidarse venciendo así a su parte oscura, tras la muerte de Hinoto la Espada Sagrada pierde su sello y así se le permite a Kamui usarla con todo su potencial.

En el Manga hasta el tomo actual Hinoto no ha muerto, su parte oscura ha dominado por completo su ser, pidiéndole inclusive ayuda al vidente de los Dragones de la Tierra para liberarla de ese trance, este se niega y se ve obligada a pedir ayuda a Kanoe; sin embargo, la parte mala de Hinoto se percata y con ayuda del Kamui de los Dragones de la Tierra asesina a Kanoe, finalmente Arashi quien no puede usar sus poderes recurre a ella para pedirle ayuda pero es encerrada por la magia de Hinoto con la finalidad de hacerle perder la memoria y se convierta en un Dragón de la Tierra; Sorata quien ha seguido el rastro de Hinoto tras las sospechas de Kamui, llega al edificio de gobierno pidiéndole libera a Arashi.

Se sabe que la visión de Hinoto es que Kamui es quien terminará con su vida algo que su parte mala se niega a aceptar y hará todo lo posible porque este sueño no se cumpla.

X

en:List of X characters#Princess Hinoto
fr:Personnages de X#Hinoto